Tyros ist:

 Tyros, phönizische Stadt, heute Stadt im Libanon
 Tyros (Griechenland), Gemeinde in Arkadien, Griechenland
 Tyros (Spiel), Brettspiel
 Yamaha Tyros, Keyboard

Siehe auch:
 Tyro, Tochter von Salmoneus und Alkidike in der griechischen Mythologie
 Tyrus